Хьон Бін — південнокорейський актор
 Хьон Син Джон — 24-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Техван Хьон (9 грудня 1964, Тегу, Південна Корея) — південнокорейський хімік і нанознавець.